Четвёртый этап Кубка мира по биатлону 2018/2019 проходил в немецком городе Оберхоф (10 января — 13 января 2019 года).

Таблица призовых мест 

Медальный зачёт 4-го этапа Кубка мира

Расписание соревнований

Результаты

Женская спринтерская гонка

Мужская спринтерская гонка

Женская гонка преследования

Мужская гонка преследования

Женская эстафета

Мужская эстафета

Лидеры в зачёте Кубка мира после этапа 
{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top align="center"|
Мужчины

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

Ссылки 
 официальный сайт
 на сайте Международного Союза Биатлонистов
 на сайте Olympteka.ru
 на сайте Союза Биатлонистов России

4-й этап
Международные соревнования по биатлону в Германии
Международные спортивные соревнования в Оберхофе